Pel·la (Macedònia), capital del Regne de Macedònia 
 Pel·la (Palestina), ciutat de Palestina i una de les de la Decàpolis 
 Prefectura de Pel·la, nomós de Grècia amb capital a Edessa
 Pel·la, nom alternatiu d'Apamea